Das Boot steht für:

 deutscher Alternativtitel des US-amerikanischen Stummfilmes The Boat von Buster Keaton aus dem Jahr 1921, siehe Wasser hat keine Balken (1921)
 Das Boot (Künstlervereinigung), 1922 in Koblenz gegründete Künstlervereinigung
 Das Boot (Roman), Roman von Lothar-Günther Buchheim aus dem Jahr 1973, Vorlage für den Spielfilm, die Fernsehserie und das Drama
 Das Boot (Film), deutscher Spielfilm und Fernsehserie von Wolfgang Petersen aus dem Jahr 1981 bzw. 1985
 Das Boot (Lied), Lied des deutschen Musikers und Komponisten Klaus Doldinger zum Spielfilm aus dem Jahr 1981
 Das Boot (Soundtrack), Soundtrack-Album von Klaus Doldinger zum Spielfilm aus dem Jahr 1981
 Das Boot (Hörspiel), auf Roman und Film basierendes Hörspiel mit dem Sprecher Herbert Grönemeyer aus dem Jahr 2010
 Das Boot (Drama), ein 2012 von Kjetil Bang-Hansen verfasstes Bühnenstück auf der Grundlage eines Teils des Romans
 Das Boot (Fernsehserie), Fernsehserie ab dem Jahr 2018
 Das Boot (Computerspiel), Computerspiel von Artech Studios aus dem Jahr 1990
 Das Boot (Album), Debütalbum des deutschen Musikprojektes U96 aus dem Jahr 1992

Siehe auch:

 Boot (Begriffsklärung)